ciałko białawe – struktura powstająca w wyniku degradacji ciałka żółtego
 ciałko blaszkowate (ciałko Vatera-Paciniego) – receptor dotyku i nacisku
 ciałko Cajala – sferyczne inkluzje, ziarnistości dostrzegane w jądrach komórkowych komórek proliferujących
 ciałko dotykowe – zakończenie czuciowe otoczone torebką
 ciałko kierunkowe, polocyt, ciałko polarne – mała komórka oddzielająca się od komórki jajowej zwierząt
 ciałko nerkowe, ciałko Malpighiego – część nefronu zbudowana z kłębuszka nerkowego (sieć dziwna) oraz otaczającej go torebki Bowmana
 chloroplast, ciałko zieleni – organellum komórkowe występujące u roślin i glonów eukariotycznych
 erytrocyt, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi
 ciałko żółte – efekt przekształceń pęcherzyka jajnikowego